Kostinski steht für:
 Alexander Juljewitsch Kostinski (* 1959), Ingenieur, Physiker, Journalist und Herausgeber
 Alexander Kostinskij (* 1946), ukrainisch-jüdischer Schriftsteller und Illustrator
 Mychayl Boryssowytsch Kostynskyj (* 1948), ukrainischer Schriftsteller und Historiker
 Sergei Konstantinowitsch Kostinski (1867–1936), russischer Astronom

Kostinsky (englische Transkription) steht für:
 (3134) Kostinsky, Asteroid des äußeren Hauptgürtels